Андијски језик је један од језика који припада групу сјевероисточних кавкаских језика који припада Авар-андијској подгрупи језика коју говори око 6.800 етничких припадника Ахвахаца који су добијени 2010. године., Данас се овим језиком служи око 210 (2010. година) припадника ове полулације. Ахвахски језик има неколико дијалеката, мада се извори не слажу о броју. Етнолошки списи разликују Какиб, Северни Ахвахцки и Јужни Ахвахци (који се даље могу подјелити на Тлиануб и Тсегоб).

Издато је неколико публикација који су написани на ахвахском језику, али су већину говорника ахвахских села усвојили аварски језик као књижевни.

Граматика 
Неколико примјера у којима би се могло приказати један дио граматичких правила.
 Jaše q:'eɬ:-a 	j-et-e 	j-i:ni 
„Дјевојка је отрчала кући” 
 Ak:'o-de	riɬ:'i	b-iž-e	q:'-e:ni.
„Жена је спремила и јојела месо”

Консонанти 
Гледајући ову табелу постоје сличности са аварским писмом.

Референце

Литература 
 Creissels, Denis. 2009. Participles and finiteness: the case of Akhvakh. Linguistic Discovery, vol 7:1. http://journals.dartmouth.edu/cgi-bin/WebObjects/Journals.woa/2/xmlpage/1/article/334.
 Creissels, Denis. 2010. Specialized converbs and adverbial subordination in Axaxdərə Akhvakh. In Clause linking and clause hierarchy: Syntax and pragmatics, ed. by Isabelle Bril. Amsterdam: John Benjamins. pp. 105–142.
 Magomedova, Patimat and Abdulaeva, Indira. 2007. Axkaxsko-russkij slovar'. Maxačkala: Dagestanskij Naučnyj Centr Rossiskoj Akademii Nauk.

Кавкаски језици
Североисточнокавкаски језици
Дагестан
Језици Русије
Андијски језици